Тапа може да се отнася за:

 Тапа, игра
 Тапа, материал от бита
 Коркова тапа, вид запушалка за бутилки
 Тапа, предпазител, част от патрон за ловни пушки